Кырыккудык (; до 1998 г. — Черняховское) — село в Степногорской городской администрации Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Кырыккудык».
 Код КАТО — 111851100.
 Код КАТО административной единицы — 111851000

История 
Основано в 1955 году. До 1998 года носило название Черняховское.

Село Кырыкудык было административным центром и единственным населённым пунктом Черняховского сельского округа Аккольского района. В 2013 году передано из Аккольского района в подчинение Степногорской городской администрации.

Население 
В 1989 году население села составляло 1241 человек (из них казахов 60%, русских 21%).

В 1999 году население села составляло 888 человек (431 мужчина и 457 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 567 человек (283 мужчины и 284 женщины).

По данным аппарата акима села, в Кырыккудыке 136 дворов, из них в 112 дворах имеются подсобные хозяйства.

Примечания

Ссылки 
 Аппарат акима села Кырык кудык города Степногорска
 Село Кырыккудык на карте Степногорской городской администрации

Населённые пункты Степногорской городской администрации
Переименованные населённые пункты Казахстана